John Clark (politicus), gouverneur van Georgia
 John Clark (gouverneur), gouverneur van Delaware
 John Clark (Amerikaans acteur) (1933-2011), western-acteur
 John Clark (Brits acteur) (*1932), theatermaker
 John Clark (personage), personage uit de boeken van Tom Clancy
 John Clark (voetballer), Schots voetballer en voetbalcoach
 John Clark (Australisch roeier)
 John Clark (Nieuw-Zeelands roeier)
 John Clark (muzikant) (Amerikaans jazzmuzikant)